Алимка́й Абду́ллович Абдерши́н (;  — 26 мая 1983) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился а в селе Старое Аллагулово.

С 1933 по 1935 годы служил в рядах РККА. После демобилизации трудился рабочим на заводе в Московской области.

В июне 1941 года был вновь призван в ряды РККА Красногорским райвоенкоматом Московской области. Принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года.

В ночь на 30 сентября 1943 года в составе роты высадился на правом берегу Днепра на Лютежском плацдарме. Роте младшего сержанта Алимкая Абдершина предстояло под огнём гитлеровцев преодолеть старицу реки. Переправившись вплавь, уничтожил гранатами гитлеровский ДЗОТ и заменил раненного командира взвода.

5 октября 1943 года участвовал в овладении высотой. После овладения советскими солдатами высоты гитлеровцы начали контратаковать эту высоту. Во время боя выбывшего командира роты автоматчиков взял на себя командование ротой. С 5 по 13 октября рота под командованием Абдершина успешно отразила все контратаки, уничтожив до 30 солдат и офицеров противника. 13 октября 1943 года был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза со вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В конце 1945 года был демобилизован в звании старшина. После демобилизации жил в Москве.

В 1947 году вступил в КПСС.

Умер 26 мая 1983 года. Похоронен на .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны 1 степени
 Грамота Президиума Верховного Совета СССР
 Медали

Память 
 Мемориальная доска на здании школы в селе Старое Аллагулово.

Примечания

Источники 
 
 
 Представление к награде
 Наградной лист

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС